Allobaccha — род двукрылых из семейства журчалок. Изначально таксон был описан как подрод в роде Baccha.

Описание 
Метэпистерны в длинных прижатых волосках, позади тазиков задних ног не образуют склеритизированного мостика. Верхняя часть стерноплевр в длинных густых волосках. Мезоплевры опыленные.

Биология 
Личинки питаются равнокрылыми.

Классификация 
В составе рода включают следующие виды:

Распространение 
Представители рода встречаются в Палеарктике, Афротропике, Ориентальной области и Австралии.

Примечания 

Syrphinae
Роды двукрылых